66 км, 66-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 66 км — прежнее название упразднённого в 1996 году населённого пункта (тип: железнодорожная казарма) 1018 км в Кирово-Чепецком районе Кировской области.

 66 км — пассажирская платформа, Одесская железная дорога. Код 417113
 66 км — пассажирская платформа, Казахская железная дорога. Код 701719

 66 км (платформа, Томская ветвь) — остановочный пункт Томской ветви Западно-Сибирской железной дороги, в 11 км от станции Томск-I.
 66 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 644343
 66 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 206511
 66 км (платформа Курского направления) — остановочный пункт Курского направления Московской железной дороги в городском округе Чехов Московской области. Код 190525
 66 км — закрытый остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 063813
 66 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 587757
 66 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 783936
 66 км (платформа, Добрянский городской округ) — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 764831
 66 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 804225